Hemrik (Haren), een meertje in Groningen
 Hemrik (Leeuwarden), een buurt in de stad Leeuwarden
 Hemrik (Opsterland), een dorp in de gemeente Opsterland, Friesland